Накори Чико има више значења:

 Општина Накори Чико (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Накори Чико (Накори Чико, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику